Lambing ist der Familienname folgender Personen:

 Anneli Lambing, verheiratete Anneli Parts (* 1968), estnische Badmintonspielerin und -trainerin
 Norbert Lambing (* 1976), österreichischer Ruderer